Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die adidas International 2003 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel und drei Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 3. bis 5. Januar 2003 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Sydney